Draper, drapier en anglais, un marchand de tissu, peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Draper, écrivain britannique de roman policier et de roman historique ;
 Charles Draper (1869-1952), clarinettiste classique britannique ;
 Charles Stark Draper, un ingénieur américain ;
 Chris Draper, un skipper britannique ;
 Courtnee Draper, actrice américaine ;
 Foy Draper, un athlète américain ;
 Henry Draper, un physiologiste et astronome américain, fils de John William Draper ;
 Herbert James Draper, un peintre anglais ;
 John Draper, un phreaker américain ;
 John William Draper, un astronome américain ;
 Kris Draper, un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Nathan Draper, un coureur cycliste britannique ;
 Polly Draper, une actrice américaine ;
 Ruth Draper, comédienne américaine ;
 William Henry Draper avocat, juge et homme politique canadien ;

Toponymie 

 Draper (Dakota du Sud), une localité américaine ;
 Draper (Utah), une localité américaine ;
 Draper (Wisconsin), une localité américaine ;
 Draper, un cratère sur la Lune ;

Autres 
 Draper, laboratoire de recherche américain ;
 Draper Fisher Jurvetson, une société de capital-risque ;
 Draper Tools, un distributeur britannique d'outils.

Voir aussi 
 Draper Village, en Caroline du Nord ;
 Drapers ;
 Drapery.